Municipio de East Fork puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de East Fork (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Faulkner.
 Municipio de East Fork (condado de Haywood, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Haywood.
 Municipio de East Fork (condado de Benson, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Benson.
 Municipio de East Fork (condado de Williams, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Williams.
 Municipio de East Fork (condado de Clinton, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de East Fork (condado de Montgomery, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.